Арк — многозначный термин:

АРК 
 Автономная Республика Крым
 Автоматический радиокомпас
 Антирелигиозная комиссия
 Ark: Survival Evolved

Арк 
 Арк — древняя цитадель в Бухаре (Узбекистан), оплот последних эмиров.
 — президентский дворец в Кабуле, Афганистан.

Топоним 
 Арк — коммуна во Франции, департамент Аверон.
 Арк — коммуна во Франции, департамент Од.
 Арк — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале.
 Арк — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.

Реки 
 Арк — река во Франции, протекает в департаменте Савойя. Левый приток Изера.
 Арк (впадает в Этан-де-Берр)

См. также 
 Арк-ла-Батай — муниципалитет (коммуна) во Франции, у регионе Верхняя Нормандия, департамент Приморская Сена.
 Арк-ле-Гре — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. 
 Арк-сюр-Тий — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Арк-э-Сенан — королевская солеварня.
 Арка
 Жанна д’Арк — национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне.